Monostiolum tesselatum är en snäckart som först beskrevs av Reeve 1844.  Monostiolum tesselatum ingår i släktet Monostiolum och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
tesselatum